Tutta Larsen (), født Tatjana Anatoljevna Romanenko () den 5. juli 1974.

Sangere fra Rusland